Aliaksandr Siarheïevitch Kitaraw - en biélorusse :  - ou Aleksandr Sergueïevitch Kitarov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Navapolatsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2002-2003 ||Polimir Novapolatsk-2 ||Biélorussie 2 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||Khimik Novapolatsk-2 ||Biélorussie 2||35||2||4||6||20||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005 ||Khimik-SKA Novapolatsk ||Ekstraliga||18||0||0||0||0||3||0||0||0||4
|-
| 2004-2005 ||Khimik-SKA Novapolatsk-2 ||Biélorussie 2||24||11||10||21||26||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006 ||Khimik-SKA Novapolatsk ||Ekstraliga||46||3||4||7||22||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006 ||Khimik-SKA Novapolatsk-2 ||Biélorussie 2||3||3||2||5||2||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007 ||Khimik-SKA Novapolatsk ||Ekstraliga||29||2||1||3||6||7||1||0||1||2
|-
| 2006-2007 ||Khimik-SKA Novapolatsk-2 ||Biélorussie 2||25||16||9||25||20||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008 ||Khimik-SKA Novapolatsk ||Ekstraliga||33||5||11||16||44||4||0||2||2||0
|-
| 2007-2008 ||Iounost Minsk||Ekstraliga||16||1||1||2||31||7||0||1||1||8
|-
| 2008-2009 ||Iounost Minsk||Ekstraliga||41||16||14||30||22||15||6||3||9||6
|-
| 2008-2009 ||Iounost Minsk-2 ||Biélorussie 2||1||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010 ||Iounost Minsk||Ekstraliga||50||5||7||12||38||11||0||2||2||10
|-
| 2010-2011 ||Iounost Minsk||Ekstraliga||43||16||21||37||24||13||4||6||10||12
|-
| 2010-2011 ||Iounost Minsk-2 ||Biélorussie 2||5||4||3||7||8||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Dinamo Minsk||KHL||53||3||4||7||20||4||0||0||0||2
|-
| 2012-2013||Dinamo Minsk||KHL||51||4||7||11||32||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Dinamo Minsk||KHL||54||5||10||15||24||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Dinamo Minsk||KHL||26||0||1||1||32||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Dynama-Maladetchna||Ekstraliga||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016||Neftekhimik Nijnekamsk||KHL||50||8||7||15||24||3||0||0||0||0
|-
| 2016-2017||Neftekhimik Nijnekamsk||KHL||9||2||0||2||8||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Dinamo Minsk||KHL||34||2||5||7||14||2||0||0||0||2
|-
| 2017-2018||Dinamo Minsk||KHL||51||5||7||12||6||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019|| Dinamo Minsk || KHL || 54|| 1|| 5|| 6|| 18||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020|| Dinamo Minsk || KHL ||59 || 3 || 3 || 6 || 36 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| HC Red Star Kunlun || KHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 ||Iounost Minsk||Ekstraliga|| 28 || 1 || 2 || 3 || 18 || 12 || 3 || 3 || 6 || 54
|-
| 2021-2022 ||Iounost Minsk||Ekstraliga  ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2005 || align=left| Biélorussie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1 ||4 ||3 ||1 ||4 ||8 || align=left| place du groupe A (promu en élite)
|-
| 2006 || align=left| Biélorussie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1 ||5 ||3 ||0 ||3 ||12 || align=left| place du groupe B (promu en élite)
|-
| 2011 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||6 ||0 ||3 ||3 ||4 || align=left| place
|-
| 2012 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||6 ||0 ||0 ||0 ||14 || align=left| place
|-
| 2013 || align=left| Biélorussie || align=left|Qualification olympique ||3 ||1 ||2 ||3 ||6 || align=left|Non qualifié
|-
| 2013 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||1 ||2 ||12 || align=left| place
|-
| 2014 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||1 ||1 ||10 || align=left| place
|-
| 2015 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||8 ||2 ||1 ||3 ||4 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Biélorussie || align=left|Qualification olympique ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left|Non qualifié
|-
| 2018 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||0 ||1 ||2 || align=left| place (relégué en D1)

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Navapolatsk
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HC Red Star Kunlun